

Persone 
 William Pulteney – nobile britannico insignito del titolo di conte di Bath
 William Pulteney – generale britannico

Altro 
 Ponte Pulteney – ponte sul fiume Avon a Bath, Inghilterra
 Pulteney – città nella contea di Steuben nello stato di New York, Stati Uniti